AFC Champions League – competizione calcistica
 Campionato asiatico per club  – competizione continentale asiatica per club di pallavolo femminile
 Campionato asiatico per club  – competizione continentale asiatica per club di pallavolo maschile